«San Félix» hace referencia a varios artículos:

Personas 
San Félix de Alcalá (ca.830-853), mártir. Festividad: 14 de junio;
San Félix de Nola (siglo III, Nola). Festividad: 14 de enero;
San Félix de Cantalicio (1515-1587), franciscano. Festividad: 18 de mayo;
San Félix de Como (siglo IV), obispo. Festividad: 8 de octubre;
San Félix de Domnoc (f. 646), obispo. Festividad: 8 de marzo;
San Félix de Gerona (siglo IV), mártir. Festividad: 1 de agosto;
San Félix de la Campania (f. 285), mártir. Festividad: 2 de julio;
San Félix de Milán (f. 303), mártir. Festividad: 12 de julio;
San Félix de Nicosia (1715-1787), franciscano. Festividad: 31 de mayo;
San Félix de Roma (siglo III y IV), mártir. Festividad: 29 de julio;
San Félix de Spoleto (f. 299), mártir. Festividad: 18 de mayo;
San Félix de Tibiuca (f. 303), obispo y mártir. Festividad: 15 de julio;
San Félix de Toniza (siglo IV), mártir. Festividad: 6 de noviembre;
San Félix de Valois (1127-1212), fundador. Festividad: 20 de noviembre;
San Félix, diácono. Festividad: 2 de mayo;
San Félix I (f. 274), papa. Festividad: 30 de diciembre;
San Félix III (f. 492), papa. Festividad: 1 de marzo;
San Félix IV (f. 530), papa. Festividad: 12 de octubre;
San Félix (f. 432), obispo de Bolonia. Festividad: 4 de diciembre;
San Félix, obispo de Nantes. Festividad: 6 de enero;
San Félix, mártir. Festividad: 5 de diciembre.
San Félix, laico. Festividad: 28 de febrero.

Divisiones administrativas 
 San Félix (Venezuela), localidad;
 Saint-Félix (Charente Marítimo), Francia;

En Argentina
 San Félix (Santiago del Estero), localidad en el Departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero;

En Chile
 San Félix (Chile), localidad;
 Isla San Félix

En España
 San Félix de Arce, localidad del municipio de Cabrillanes, provincia de León;
 San Félix de la Valdería, localidad del municipio de Castrocalbón, provincia de León;
 San Félix de la Vega, localidad del municipio de Riego de la Vega, provincia de León;
 San Félix (Cartagena), localidad del municipio de Cartagena, Región de Murcia;
 San Félix (parroquia), parroquia del concejo de Tineo, Asturias;
 San Félix (lugar), lugar de dicha parroquia;
 Piñera de San Félix, lugar de dicha parroquia;

Panamá
 Distrito de San Félix
 San Félix (Chiriquí), localidad;

Deporte 
 San Félix (béisbol), club venezolano;